Сукпай (устар. Сюкпай) — река на юге Хабаровского края, левый приток Хора.

Длина реки — 147 км, площадь бассейна — 4760 км². Берёт начало на западных склонах Сихотэ-Алиня и у посёлка Сукпай впадает в реку Хор на 269 км от устья.

Основные притоки: Колу (26 км), Яа (51 км), Тагэму (92 км).

Примечания 

Бассейн Хора
Реки района имени Лазо